Seznam krajů na Slovensku včetně základních statistických údajů, stav k 31.12.2006.

Seznam

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Administrativní dělení Slovenska
 Seznam okresů na Slovensku
 Seznam měst na Slovensku
 Seznam měst a obcí na Slovensku
 Kraje na Slovensku
 Symboly slovenských krajů

Externí odkazy 
 https://web.archive.org/web/20090621143543/http://www.statistics.sk/mosmis/run.html
 https://web.archive.org/web/20081208174946/http://www.statistics.sk/wmetis/ciselniky/katcis.jsp?wdetail=1&wkodcis=0049

 
Administrativní dělení Slovenska
Kraje